Юрін — російське прізвище.

Відомі носії:
 Юрін Олексій Євгенович (1982) — український поет, педагог, перекладач, літературознавець.
 Юрін Гнат Леонович (1888–1925) — політик, комуністичний діяч.

Російські прізвища